A mályva szó lehetséges jelentései:

 Mályva (növénynemzetség)
 Mályva (keresztnév)
 Mályvaszín